Petenobolus är ett släkte av mångfotingar. Petenobolus ingår i familjen Messicobolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Petenobolus